Bruneval, ancienne commune française  de la Seine-Maritime, aujourd'hui partie de Saint-Jouin-Bruneval.
Raid de Bruneval, raid commando britannique qui se déroula en partie sur la commune en .
 Bruneval, hameau de la commune française de Warluis de l'Oise.

en:Bruneval
nl:Bruneval